Il doppio del torneo di tennis Fergana Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Leander Paes che hanno battuto in finale Geoff Grant e Maurice Ruah 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (Campioni)
 Tom Vanhoudt /  Fernon Wibier (primo turno)

 Laurence Tieleman /  Martin Zumpft (primo turno)
 Noam Behr /  Eyal Ran (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fergana Challenger 1996